Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 416 dans le monde.

 Route fédérale 416 en Allemagne
 RS-416 au Brésil
 Route 416 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 416 en France
 Route régionale 416 en Slovénie